Collège des pontifes dans la religion romaine antique.
Collège pontifical irlandais de Rome, fondé en 1628 (reconnu par le Saint-Siège en 1948).
Séminaire pontifical français de Rome, fondé en 1852.
Collège pontifical nord-américain de Rome, fondé en 1859.
Collège pontifical canadien de Rome, fondé en 1888.
Collège pontifical croate Saint-Jérôme de Rome, refondé en 1901.
Collège pontifical Josephium, fondé en 1888, à Columbus aux Etats-Unis (seul collège pontifical en dehors de l'Italie).

Voir aussi
Université pontificale